Leopoldo V d'Austria (1586-1632) - vescovo di Passavia e di Strasburgo, arciduca d'Austria e conte del Tirolo
Leopoldo V di Babenberg (1157-1194) - duca d'Austria e duca di Stiria)